Vjerski feminizam je izraz koji u najširem smislu označava feminizam koji svoje argumente odnosno inspiraciju pronalazi u religiji.

U užem smislu se on često izjednačava s feminističkom teologijom, odnosno pokretima koji, prije svega u kršćanstvu i judaizmu nastoje tumačiti tradiciju, obrede, svete spise i teologiju s feminističke perspektive. Pod time se često podrazumijeva i pokret za uvođenje žena-svećenika, odnosno nastojanje da se u potpunosti izjednači položaj žena i muškaraca unutar pojedinih vjerskih zajednica. U nekim vjerama se, pak, nastoji preispitati korištenje muškog roda za označavanje Boga.

Krajem 20. stoljeća se feminizam odrazio i kroz neopoganizam, čiji su najvjerniji poklonici i zagovornici upravo žene, smatrajući da su klasične monoteističke abrahamske religije previše zagađene patrijarhalnošću, te da se žene trebaju okrenuti dijaničkim tradicijama i konceptu boginje umjesto Boga. Uz taj pokret se vezuje i nova teologija koju njene zagovornice nazivaju tealogija.

V. također 

 Židovski feminizam
 Kršćanski feminizam
 Islamski feminizam
 Bahaistički feminizam
 Post-moderno kršćanstvo
 Teologija oslobođenja
 When God Was a Woman

Religija
Feminizam